De European Darts Open 2017 was het achtste van twaalf European Tour-evenementen van de PDC Pro Tour 2017. Het toernooi werd gehouden van 30 juni tot 2 juli in de Smidt-Arena in Leverkusen.

Peter Wright won het toernooi door Mervyn King in de finale te verslaan met 6-2.

Joe Cullen moest na de tweede ronde opgeven vanwege een hartaanval, daarom kreeg Mensur Suljović een bye naar de kwartfinale.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg dit jaar £135,000.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 11 mei 2017. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van vijf kwalificatie evenementen - 18 naar de UK Qualifier (gehouden in Wigan op 16 juni), acht naar de European Qualifier (gehouden op 29 juni) en vier naar de Host Nation Qualifier (gehouden op 29 juni), één Scandinavische Qualifier (gehouden op 19 mei) en één Oost-Europese Qualifier (gehouden op 22 juni).

Adrian Lewis was afwezig vanwege gezondheidsproblemen, zijn plaats is overgenomen door een 5de Host Nation Qualifier.

Schema

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2017
PDC Pro Tour
Sport in Leverkusen
Sportevenement in Noordrijn-Westfalen